Triple (englisch für dreifach) steht für:

 Triple (Sport), dreifacher zeitnaher Erfolg
 Triple (Baseball), Erreichen der dritten Base

Geografie:
 Triple Islands, Inselgruppe vor der Küste des Adélielands, Antarktika
 Triple, Kreuzfahrer-Name für die Stadt Tripoli (Libanon)

Siehe auch:

 Tripel (Begriffsklärung)
 Trippel (Begriffsklärung)
 Trippler (Begriffsklärung)